Ге́нри Та́убе (; , Ньюдорф, Саскачеван, Канада — , Пало-Алто, Калифорния, США) — американский химик канадского происхождения. Занимался механизмом электронного переноса в окислительно-восстановительных реакциях. Лауреат Нобелевской премии по химии 1983 года «за изучение механизмов реакций с переносом электрона, особенно комплексов металлов».

Член Национальной академии наук США (1959), Королевского общества Канады (1997), иностранный член Лондонского королевского общества (1988).

Биография 
Генри Таубе родился в Ньюдорфе (провинция Саскачеван, Канада) 30 ноября 1915 года.

Родители будущего Нобелевского лауреата, русские немцы, эмигрировали в Канаду из Украины в 1911 году. Вначале они поселились в Виннипеге, Манитоба, где его отец работал чернорабочим. Через четыре года они переехали в Ньюдорф. Его отец  стал работать на ферме, а мать убирать дома. Генри Таубе вспоминал, что семья жила в арендованной дерновой хижине, когда он родился. В конце концов семья смогла арендовать ферму недалеко от Гренфелла, Саскачеван, где Г. Таубе провел свое детство.

В возрасте 13 лет будущий ученый был отправлен в Лютеровский колледж в Реджайне для получения среднего образования. У него был настоящий интерес к английской литературе, которую пропагандировал его школьный учитель физики. На втором курсе колледжа семья лишилась возможности финансово обеспечивать его после краха фондового рынка в 1929 году.  Однако Таубе все еще мог продолжать учебу, потому что его учитель химии убедил школу назначить его помощником в лаборатории, что стало чрезвычайно важным шагом вперед для научных исследований.

В 1935 году окончил Саскачеванский университет, где получил степени бакалавра и магистра. Его научным руководителем был Джон Спинкс, который позже стал президентом университета. Генри Таубе отметил, что его пребывание в университете включало общение с будущим лауреатом Нобелевской премии по химии Герхардом Херцбергом, и с удовольствием вспоминал качество и ясность лекций Херцберга по атомной спектроскопии и ядерной физике. После получения ученой степени в Саскачеване, он решил поступить в аспирантуру химического колледжа Калифорнийского университета в Беркли. В 1940 написал диссертацию.

Получив докторскую степень, Генри Таубе стал работать на химическом факультете Корнелkского университета в 1941 году. Его ранние исследования в Корнелле и на протяжении 1940–х годов были посвящены исследованиям кинетики и механизмов окислительно-восстановительных реакций, первоначально связанных с неметаллами основной группы.

В 1942 году получил гражданство США.

Таубе покинул Корнелл в 1946 году, чтобы занять должность в Чикагском университете, где он обратил внимание на химию комплексов переходных металлов, включая окислительно-восстановительные реакции. Там он вел исследования и преподавал до 1961 года.

Г. Таубе получил свою последнюю академическую должность (профессор) в Стэнфордском университете в 1962 году и оставался там до своей отставки в 1986 году. В конце 1960–х годов он провел серию экспериментов со своей ученицей Кэрол Крейц.

Он также дважды занимал пост председателя (1972-74; 1978-79) химического факультета Стэнфорда. Он официально уволился с факультета в 1986 году, но долгое время продолжал активную научную деятельность.

Научные исследования

Исследования в Корнелле 
Его ранние исследования в Корнелле и на протяжении 1940–х годов были сосредоточены на изучении кинетики и механизмов окислительно-восстановительных реакций, первоначально связанных с неметаллами основной группы. Вначале ключевыми субстратами были перекись водорода и озон.

Исследования в Чикагском университете 
В Чикагском университете он принялся за новую, долгосрочную тему - химию комплексов переходных металлов, включая исследования окислительно-восстановительных реакций. В частности, он обратил пристальное внимание на детали того, как протекают реакции замещения лигандов в комплексах металлов. На разработку этой темы он потратил большую часть стипендии Гуггенхайма в конце 1940-х годов, активно используя химическую библиотеку в Беркли и просматривая все, что было известно об этих реакциях замещения. Результатом стала статья 1952 года в Chemical Reviews, в которой он осветил детали реакций замещения лигандов в комплексах металлов.  Анализ полученных данных позволил разработать серию, как признавалось современниками, “поистине элегантных”  экспериментов, которые подробно разъяснили, как протекают реакции переноса электронов между комплексами переходных металлов в растворе.

Исследования в Стэнфорде 
В конце 1960–х годов он провел серию экспериментов со своей (ныне покойной) ученицей Кэрол Крейц, сосредоточив внимание на химии и свойствах вскоре ставшего знаменитым иона Крейц-Таубе {(NH3)5Ru(pz)Ru(NH3)5}5+ с пиразином (pz) в качестве связующего лиганда между двумя центральными атомами рутения. Учитывая смешанную валентную форму комплекса с двумя идентичными металлическими центрами и электронной связью через мостик, главный вопрос заключался в том, как описать электронное распределение. Было ли оно локализовано с одним рутением в степени окисления +2, а другим в степени окисления +3, делокализовано или что-то среднее? Эксперименты Генри Таубе в этой области были частью гораздо более обширного исследования окислительно-восстановительных и спектроскопических свойств аммиачных комплексов рутения, а затем и аммиачных комплексов осмия. Он и его группа исследовали ряд важных вопросов, включая существование расширенной реакционной способности с участием аминов осмия и ненасыщенных лигандов, включая молекулярный азот (N2) в качестве координированного лиганда. Он и студент Дин Харман обнаружили высокую реакционную способность между аминами осмия и различными ненасыщенными органическими лигандами в серии экспериментов, которые лежат на стыке традиционной координационной химии и металлоорганической химии.

Награды и признание 
 1949 — Стипендия Гуггенхайма (получал эту стипендию повторно в 1955 году)
 1969 — Лекции 3M
 1971 — Премия Уилларда Гиббса
 1976 — Национальная научная медаль США в номинации «Физические науки»
 1979 — Премия столетия
 1981 — 
 1981 — Премия Лайнуса Полинга
 1983 — 
 1983 — Нобелевская премия по химии
 1985 — Медаль Пристли

Личные качества 
Как наставник, он сделал химию и открытие новых явлений не только сложными и вдохновляющими, но и увлекательными. Он создал исследовательскую среду, в которой ключевым было выявление важных проблем и способов их решения. Было даже известно, что он ставил бутылку вина или виски на потенциальный исход эксперимента и расплачивался, когда, редко, оказывался в проигрыше. Влияние Генри Таубе на своих студентов и сотрудников-исследователей было важной частью того, что он делал и как он это делал.

Увлечения 
Таубе был заядлым коллекционером и любил рыться в комиссионных магазинах в поисках возможных интересных предметов. В какой-то момент у него была первоклассная коллекция старых грампластинок, он специализировался на тенорах. Ему также нравилось коллекционировать малоизвестные предметы. Его список предметов коллекционирования включал кофейники для эспрессо, старинные паяльные лампы и старые бутылки. Генри Таубе получал огромное удовольствие, делясь своим энтузиазмом с другими.

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте Нобелевского комитета

Химики США
Лауреаты Нобелевской премии по химии
Лауреаты Нобелевской премии из США
Лауреаты Нобелевской премии из Канады
Награждённые медалью Пристли
Награждённые Национальной медалью науки США
Генри
Иммигрировавшие в США из Канады
Стипендиаты Гуггенхайма
Выпускники Химического колледжа Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники университета Саскачевана
Преподаватели Чикагского университета
Профессора Стэнфордского университета
Члены Национальной академии наук США
Члены Канадского королевского общества
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Члены Бразильской академии наук
Почётные доктора Северо-Западного университета
Почётные доктора Чикагского университета